Гран-при Великобритании 2011 года (официально Formula 1 Santander British Grand Prix 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 10 июля 2011 года на Трассе Сильверстоун, Нортгемптоншир, Великобритания. Она стала девятой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Великобритании